Carolina Matilde de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Augustenburg (Augustenborg, 25 de enero de 1860-Thumby, 20 de febrero de 1932) fue la segunda hija del duque Federico VIII de Schleswig-Holstein y de su esposa, la princesa Adelaida de Hohenlohe-Langenburg.

Matrimonio y descendencia 
Carolina Matilde se casó con el duque Federico Fernando de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg, hijo mayor del duque Federico de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg y de la princesa Adelaida de Schaumburg-Lippe, y sobrino del rey Cristián IX de Dinamarca, el 19 de marzo de 1885 en el Castillo de Primkenau. Federico Fernando y Carolina Matilde tuvieron seis hijos:

 Victoria Adelaida (31 de diciembre de 1885-3 de octubre de 1970), casada con el duque Carlos Eduardo de Sajonia-Coburgo-Gotha; con descendencia.
 Alejandra Victoria (21 de abril de 1887-15 de abril de 1957), se casó por primera vez con el príncipe Augusto Guillermo de Prusia, de quien se divorció en 1920; con descendencia. Más tarde se casó morganáticamente con Arnold Rümann en 1922; sin descendencia.
 Elena Adelaida (1 de junio de 1888-30 de junio de 1962), casada con el príncipe Haroldo de Dinamarca; con descendencia.
 Adelaida (19 de octubre de 1889-11 de junio de 1964), casada con Federico III, príncipe de Solms-Baruth; con descendencia.
 Guillermo Federico (23 de agosto de 1891-10 de febrero de 1965), casado con la princesa María Melita de Hohenlohe-Langenburg; con descendencia.
 Carolina Matilde (11 de mayo de 1894-28 de enero de 1972), casada con el conde Hans de Solms-Baruth; con descendencia.

Después del derrocamiento de la dinastía Hohenzollern finalizada la Primera Guerra Mundial, Carolina y su familia vivieron de forma tranquila y discreta, y salieron en contadas ocasiones de sus propiedades en el castillo de Grünholz. Carolina Matilde falleció el 20 de febrero de 1932 en su castillo. Algunos años antes había sufrido un ataque cardíaco, del cual nunca se llegó a recuperar completamente. Su esposo fue el único miembro de su familia presente en su fallecimiento.

Títulos y tratamientos 
 25 de enero de 1860-19 de marzo de 1885: Su Alteza Serenísima la princesa Carolina Matilde de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Augustenburg.
 19 de marzo de 1885-27 de noviembre de 1885: Su Alteza la princesa heredera de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg.
 27 de noviembre de 1885-27 de abril de 1931: Su Alteza la duquesa consorte de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg.
 27 de abril de 1931-20 de febrero de 1932: Su Alteza la duquesa consorte de Schleswig-Holstein.

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 

Duquesas consortes de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg
Princesas de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Augustenburg
Nobleza de Dinamarca
Nobles alemanas del siglo XIX
Nobles alemanas del siglo XX
Danesas del siglo XIX
Danesas del siglo XX
Nobles de Dinamarca del siglo XIX
Nobles de Dinamarca del siglo XX